Пашинг — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 «Пашинг» — прежнее название австрийского футбольного клуба «Юниорс».
 «АСКО Пашинг» — бывший австрийский футбольный клуб, известный также как «Суперфунд».